Сан Мигел Аматитлан има више значења:

 Општина Сан Мигел Аматитлан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Мигел Аматитлан (Сан Мигел Аматитлан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику